Hyacinth (em japonês: 風信子(ヒヤシンス)) é o 13º single da cantora Aya Matsuura.

Número de Catálogo 
 EPCE-5278

Canções do CD
1. Hyacinth (風信子(ヒヤシンス))

2. Aitakute (逢いたくて)

3. Hatsukoi (初恋)

4. Hyacinth (Instrumental) (風信子(ヒヤシンス)(Instrumental))

Singles de 2004
Aya Matsuura